Singel, singiel lub syngiel może odnosić się do:
 singel – w muzyce, wydawnictwo muzyczne zawierające jeden lub kilka utworów zazwyczaj zapowiadające i promujące album, z którego pochodzi tytułowy utwór na singlu
 singel – w grach karcianych, jedyna karta w danym kolorze przy rozdaniu
 singel – w sporcie, potoczna nazwa gry pojedynczej
 singel – potocznie osoba żyjąca samotnie
 singel – jednocewkowy przetwornik w gitarze elektrycznej.
 singiel – potocznie rower posiadający tylko jeden bieg
 syngiel – w kolarstwie wyścigowym i wyczynowym, lekka opona rowerowa bez dętki

Przypisy